Übertragungseinrichtung steht für:
 eine Datenübertragungseinrichtung in Kommunikationstechnik 
 ein Gerät zur Fernalarmierung bei Gefahrenmeldeanlagen